Velika nagrada Francije 1921 je bila prva dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1921. Odvijala se je 26. julija 1921 v Le Mansu.

Rezultati

Dirka

 Najboljši štartni položaj: Ralph DePalma (žreb)
 Najhitrejši krog: Jimmy Murphy 7:43.0

Viri

www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1921
Sezona Velikih nagrad 1921